Grüben ist der Ortsname von

 Grüben (Chamerau), Ortsteil der Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Grüben (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grüben (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft der Gemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Grabin (Niemodlin), Dorf in der Gemeinde Niemodlin, Kreis Oppeln, Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch:
 Gruben
 In den Grüben